|local_morte          = Barra do Piraí - RJ
 |nacionalidade        =Brasil
 |ocupação             = Funcionário público, farmacêutico, professor.
}}
Leoni Iório (Valença, 31 de agosto de 1899 — Barra do Piraí, 21 de fevereiro de 1984) foi um historiador,https://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?id=222663&view=detalhes poeta, teatrólogo, jornalista, farmacêutico e professor brasileiro.

Poetas do estado do Rio de Janeiro
Naturais de Valença (Rio de Janeiro)
Jornalistas do Rio de Janeiro
Professores do estado do Rio de Janeiro
Historiadores do estado do Rio de Janeiro